Der Kremlin Cup 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 21. Oktober 2012 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open, sowie in Wien die Erste Bank Open gespielt, die genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Janko Tipsarević, der in diesem Jahr an den Erste Bank Open teilnahm und dort im Halbfinale ausschied. Sieger der diesjährigen Austragung war Andreas Seppi, der im Finale den Brasilianer Thomaz Bellucci in drei Sätzen mit 3:6, 7:63 und 6:3 schlug. Für Seppi war es in diesem Jahr bereits seine vierte Finalteilnahme, wobei er zwei Mal gewinnen konnte. In seiner Karriere ist es der dritte Titel auf der ATP World Tour. Im Doppel waren František Čermák und Filip Polášek die Titelverteidiger. Čermák nahm mit Michal Mertiňák am Kremlin Cup teil und war an Nummer Eins gesetzt, während Polášek mit Julian Knowle an den Erste Bank Open teilnahm. Čermák und Mertiňák konnten sich im Finale gegen das ungesetzte Duo Simone Bolelli und Daniele Bracciali mit 7:5 und 6:3 durchsetzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Kremlin Cup 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski

hu:2012-es Kremlin Cup